Секера — фамилия.

Представители:
 Секера, Андрей (род. 1986) — словацкий хоккеист.
 Секера, Милагрос (род. 1980) — венесуэльская теннисистка.